Szovjetszkoje – település Oroszországban, az Altaji határterület azonos nevű járásának székhelye
Szovjetszkoje – település Oroszország Szaratovi területén
Szovjetszkoje – település Oroszországban, Dagesztán Magaramkenti járásában
Szovjetszkoje – település Oroszországban, Dagesztán Haszavjurti járásában
Szovjetszkoje – település Oroszországban, Dagesztán Babajurti járásában